Иллич (; ) — фамилия.

Известные носители:

 Иллич, Иван (1926—2002) — американо-мексиканский богослов, педагог, философ, социальный критик.
 Иллич, Иван-Петер — хорватский аристократ, католик, инженер-строитель; отец Ивана Иллича.
  (род. 1979) — чешский предприниматель.

Двойные фамилии 
 Иллич-Шишацкий, Александр Васильевич (1828—1859) — украинский поэт, писатель и этнограф.

См. также 
 Иллич-Свитыч (значения)